Castano puede referirse a:

 Castano (arbol), género de plantas de la familia de las fagáceas
 Castano Primo
 Ernesto Castano, futbolista italiano;
 Maximiliano Castano, futbolista argentino.